Littlepage ist der Familienname von:
 Adam Brown Littlepage (1859–1921), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Mount Littlepage, Berg im Viktorialand, Antarktika